De 1998 King of the Ring was een professioneel worstel-pay-per-view (PPV) evenement dat georganiseerd werd door de World Wrestling Federation (WWF, nu WWE). Het was de 6e editie van King of the  Ring en vond plaats op 28 juni 1998 in het Pittsburgh Civic Arena in Pittsburgh, Pennsylvania.

Matches

Toernooi 

Bron:

Zie ook 

 WWE
 King of the Ring

Externe links 

 Profiel op IMDb

Referenties 

King of the Ring
Professioneel worstelen in 1998